Това е списъкът с епизоди на сериала „Посетители“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Епизоди

Сезон 1: 2009-2010

Сезон 2: 2011

Източници 

Посетителите